Adolf Scheidt ist der Name folgender Personen:

* Adolf Scheidt (Politiker) (1870–1947), deutscher Politiker und Beamter
 Adolf Scheidt (Fußballspieler) (1930–2018), deutscher Fußballspieler